

Biografia 
Era figlio del re Alfonso IV di Aragona e della seconda moglie Eleonora di Castiglia.

Fu signore di Elche, Biel e Bolsa.

Nel 1354 sposò Isabella Diaz de Haro, signora di Vizcaya, figlia ed erede di Juan de la Cerda signore di Biscaglia. Dalla moglie ebbe due figlie:
 Isabella (1354-?);
 Florensia (1355-1365) che sposò Arnaud Raymond de Niort, Signore di Soult e successivamente Pierre de Béarn-Foix.

Dal 1355 ricoprì la carica di alfiere maggiore del re di Castiglia, suo cugino, Pietro il Crudele che lo fece avvelenare nel 1358.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Hilda Johnstone, "Francia: gli ultimi capetingi", in Storia del mondo medievale, vol. VI, 1999, pp. 569–607
 Edgar Prestage, "Il Portogallo nel medioevo", in Storia del mondo medievale, vol. VII, 1999, pp. 576–610

Voci correlate 
 Regno di Aragona

Giovanni d'Aragona (1330-1358)